Сезон 2010/2011 стал для Атлетико Мадрид 74-м в чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

22.800.000

Зима 

11.250.000

Ушли из клуба

Лето 

11.000.000

Зима 

2.400.000

Общие убытки:34.050.000

Общая прибыль:13.400.000

Разница:20.650.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1Атлетико (Мадрид) квалифицировался в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12, так как победитель и финалист Кубка Испании обеспечили себе участие в еврокубках.

Кубок Испании

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Групповой этап

Суперкубок УЕФА

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид